Corbion (bedrijf), voorheen CSM (Centrale Suiker Maatschappij)
Central Saint Martins College of Art and Design, opleidingsinstituut voor kunst en design in Londen
Centre Scientifique de Monaco, onderzoeksinstituut in Monaco
 Apollo CSM, ruimtevaartuig van NASA
Coldstream, plaats in Schotland met SPNS-code CSM
Christian Science Monitor, Amerikaanse krant en website
Cigarette Smoking Man, personage uit The X-Files
cutter soil mixing, techniek bij het maken van een grondkering of fundering
Hypalon, (chloor-sulfon-polyethyleen, CSM), een elastische chemische stof
company sergeant-major, een legerfunctie en rang in Engelstalige landen, zie Sergeant

Roemeense sportclubs 
CSM București, handbalclub uit Boekarest
CSM Reșița, voetbalclub uit Reșița
CSM Politehnica Iași, voetbalclub uit Iași
CSM Dunărea Giurgiu, voetbalclub uit Giurgiu
Clubul Athletic Oradea, voorheen CSM Crișana Oradea, voetbalclub uit Oradea
CFR Cluj, voorheen CSM Cluj, voetbalclub uit Cluj